Jessie Pollock, también llamada Eliza Pollock, (n. Estados Unidos; 1841 - 25 de mayo de 1919) fue una arquera estadounidense, ganadora de tres medallas olímpicas.

Biografía 
 
Nació hacia el 1841, si bien se desconoce el lugar exacto. Asimismo se desconoce la fecha de su muerte.

Carrera deportiva 
 
Miembro del club de tiro con arco de la ciudad de Cincinnati, participó en los Juegos Olímpicos de 1904 realizados en Saint Louis (Estados Unidos), donde consiguió ganar la medalla de bronce en las pruebas de ronda Nacional y ronda Columbia así como la medalla de oro en la prueba femenina por equipos.

Referencias

Enlaces externos 
 (en inglés) www.sports-reference.com - Jessie Pollock 

Medallistas olímpicos
Deportistas en los Juegos Olímpicos de San Luis 1904